Suhadol (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško
 Suhadol (Slovenske Konjice), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenske Konjice